Beresnehuwate (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Mykolajiw mit etwa 7700 Einwohnern (2014). Beresnehuwate war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Beresnehuwate liegt im Osten der Oblast 96 km nordöstlich vom Oblastzentrum Mykolajiw am Fluss Wyssun
, einem 195 km langen, rechten Nebenfluss des Inhulez. Der nächstgelegene Bahnhof ist 13 km vom Ort entfernt.

Geschichte 
Das Dorf wurde in den 1780er Jahren von Kosaken gegründet. Die Ortschaft wurde am 18. August 1941 von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 14. März 1944 von Truppen der Roten Armee befreit.
Seit 1959 hat Beresnehuwate den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Die ehemals jüdische Kolonie Nahartawa () ist heute ein Ortsviertel von Beresnehuwate.

Verwaltungsgliederung 
Am 10. August 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Beresnehuwate (/Beresnehuwatska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die Dörfer Bila Krynyzja, Fedoriwka, Kalatschewe, Kalyniwka, Malomychajliwske, Murachiwka, Nowohryhoriwka, Nowootschakiw, Nowoukrajinka, Petropawliwka, Romaniwka, Terniwka, Tscherwonopillja und Welyke Artakowe  sowie die Ansiedlung Beresnehuwate, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Kalatschewe, Malomychailiwske und Tscherwonopillja die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Beresnehuwate (Березнегуватська селищна рада/Beresnehuwatska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Beresnehuwate.

Am 12. Juni 2020 kamen noch 24 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetene Dörfer und die Ansiedlung Dobre zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Baschtanka.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Beresnehuwate Teil der Gemeinde:

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1799–1917
1959–2014

Söhne und Töchter der Stadt 
 Sergei Iwanowitsch Syrowatski (1925–1979), theoretischer Physiker

Rajon 
Beresnehuwate war bis Juli 2020 Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons. Der Rajon Beresnehuwate hat 20.900 Einwohner und eine Fläche von 1263 km². Die Bevölkerungsdichte betrug 17 Einwohner pro km². Im Osten grenzte der Rajon an die Oblast Cherson.

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine Beresnehuwate (russisch)
 Administrative Unterteilung der Oblast auf der Seite der Oblast Mykolajiw

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet in den 1780er Jahren
Rajon Baschtanka